Michael Campbell kan avse:

 Michael Campbell (golfspelare)
 Michael Campbell (friidrott)